Мис Омаедзакі
Омаедзакі (Сідзуока)